Evangelisch-Lutherische Kirche steht für:
 Evangelisch-lutherische Kirchen, die Kirchen, die sich dem Luthertum zurechnen

Evangelisch-Lutherische Kirche ist der Name bestimmter Kirchengebäude, zum Beispiel:
 Evangelisch-Lutherische Kirche Arad
 Evangelisch-Lutherische Kirche Berlin
 Evangelisch-Lutherische Kirche Fürstenwalde (Spree)
 Evangelisch-Lutherische Kirche Swakopmund

Siehe auch:
 alle Seiten, die mit Evangelisch-Lutherische Kirche beginnen
 Lutherische Kirche (Begriffsklärung)
 Lutherse Kerk
 Evangelical Lutheran Church